Aceasta este lista celor 119 comune din departamentul Bouches-du-Rhône din Franța.

 (CUM)  Comunitatea urbană Marseille Provence Métropole, creată în 2000.
 (CAAP) Comunitatea aglomerării Pays d'Aix-en-Provence, creată în 2001, parțial în departamentul Vaucluse
 (CAAM) Comunitatea aglomerării Arles-Crau-Camargue-Montagnette, creată în 2004
 (CAG)  Comunitatea aglomerării Pays d'Aubagne et de l'Etoile, creată în 2007, parțial în departamentul Var.
 (CAO)  Comunitatea aglomerării de l'Ouest de l'Étang-de-Berre, creată în 2001.
 (CAS)  Comunitatea aglomerării Berre Salon Durance, creată în 2002.
 (SANB) Syndicat d'agglomération nouvelle Nord-Ouest de l'Étang-de-Berre, creată în 1984.

Bouches-du-Rhône